Ivan Vukadinović – ex calciatore serbo
 Miljan Vukadinović – calciatore serbo
 Vukadin Vukadinović – calciatore serbo